Antofagasta peut désigner :

Au Chili :
 La Région d'Antofagasta, 
 La Province d'Antofagasta, 
 La ville d'Antofagasta, 
 La société minière Antofagasta PLC, 

En Argentine :
 Le Département d'Antofagasta de la Sierra, 
 La ville d'Antofagasta de la Sierra.